La Diseuse de bonne aventure est le titre de plusieurs œuvres :
 La Diseuse de bonne aventure, tableau du Caravage (v. 1594) ;
 La Diseuse de bonne aventure, tableau de Valentin de Boulogne (1628) ;
 La Diseuse de bonne aventure, tableau de Georges de La Tour (1635-1638).